De Belgisch Franstalige krant La Dernière Heure
Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain
DHL Aviation, IATA-luchtvaartmaatschappijcode DH
DH, Diesel Hydraulische motorrijtuig met de bijnaam: Wadloper
De hardheid van water wordt gemeten in Duitse hardheid (DH)
Internationale afkorting voor downhill, een discipline binnen de mountainbikesport